Łobez peut désigner :
 le powiat de Łobez, dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 la commune (gmina) de Łobez
 la ville de Łobez, chef-lieu de ce powiat et de cette gmina
 Łobez, village de la voïvodie de Grande-Pologne